Az Allsvenskan 1972-es szezonja volt a bajnokság negyvennyolcadik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes az Åtvidabergs FF lett. Ez volt a klub első bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 RSSSF

Allsvenskan szezonok
Sved